Jean Giraudeau ist der Name folgender Personen:

* Jean Giraudeau (Mediziner) (Jean Giraudeau de Saint-Gervais; 1802–1861), französischer Mediziner 
 Jean Giraudeau (Sänger) (1916–1995), französischer Opernsänger (Tenor)